Desa Palasah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Palasah (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 108,30), Jawa Barat, 
 Desa Palasah (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 108,13), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar